Бату́рский — фамилия. Известные носители:

 Батурский, Борис Соломонович (1879—1920) — деятель российского социал-демократического движения, литератор.
 Батурский, Сергей Фёдорович (1878—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.